Okręgi administracyjne w Niemczech:
 Stadtbezirk Nord w Bremerhaven
 Stadtbezirk Nord w Bremie
 Stadtbezirk Nord w Hanowerze

Zobacz też:
 Nord